Auckland Open 2023 – Dublu masculin are loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2023. Șaisprezece perechi de jucători de dublu s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Auckland jucat pe o suprafață dură. Luke Bambridge și Ben McLachlan au fost campionii en-titre din 2020, ultima dată când a avut loc evenimentul, dar Bambridge s-a retras din tenisul profesionist iar McLachlan a ales să participe la turneul de la Adelaide.

Nikola Mektić și Mate Pavić au câștigat titlul, învingând perechea Nathaniel Lammons și Jackson Withrow în finală, cu 6–4, 6–7(5–7), [10–6].

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main Draw

ATP Auckland Open
ATP Tour 2023